Żakowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Żakowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Żakowo, un village de la voïvodie de Poméranie.